Леони́д Григо́рьевич О́кунев (род. 25 января 1949, Тюмень) — советский и российский актёр театра и кино. Художественный руководитель и директор театра «Ангажемент им. В. С. Загоруйко», заслуженный артист Российской Федерации (2004).

Биография 
Родился 25 января 1949 года в Тюмени. После окончания Свердловского театрального училища работал в театре города Златоуста, Тюменском драматическом театре, Архангельском театре драмы.

В 1993 году вместе с Виктором Загоруйко основал молодёжный театр «Ангажемент» и до сих пор является его художественным руководителем, а с 2004 года — директором. В 2011 году Окунев заявил о своем уходе из театра. Играет в спектаклях «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Очень простая история», «Комната смеха», «Носферату», «Край» и др.

Первая серьёзная роль в кино — короткометражный фильм «Завоеватель» Владимира Хотиненко (1980). В 2003 году Окунев снялся в фильме «Правда о щелпах» и был удостоен приза за лучшую мужскую роль на кинофестивале «Кинотавр» (вместе с партнёрами по фильму Камилем Тукаевым и Алексеем Шляминым).

Несмотря на занятость в кино и телесериалах, Окунев живёт в Тюмени, в деревянном доме. Он упоминается в романе Виктора Строгальщикова «Слой»: «В сигаретном дыму среди пьяных лиц странно было видеть бородатого непьющего актёра Лёню Окунева».

Фильмография 
 1980 — Завоеватель
 1990 — Нет чужой земли — Ильинский
 1991 — Житие Александра Невского
 1992 — Патриотическая комедия — Пиня
 1993 — Макаров — продавец оружия
 1993 — Уснувший пассажир — угонщик
 2000 — Игра на вылет
 2003 — Правда о щелпах
 2005 — Дверь
 2005 — Человек войны — Фокеич
 2006 — Золотой телёнок — Паниковский (1—7 серии)
 2006 — Точка — Додик
 2006 — Герой нашего времени — Тавро
 2007 — Экватор — прапорщик Ильич
 2007 — Ночные сёстры — отец Марины
 2008 — Апостол — Аросев
 2009 — Братья Карамазовы — штабс-капитан Николай Снегирёв
 2009 — Пелагия и белый бульдог — Донат Абрамович Сытников, купец
 2010 — Достоевский — каторжанин Петров
 2011 — Непутёвая невестка — Николай Ильич Рожков 
 2011 — Важняк — Кузяев
 2012 — Astra, я люблю тебя (новелла «Угонщик») — пожилой мужчина, актёр театра
 2013 — Пасечник 2 сезона — Макарыч
 2014 — Инквизитор — Отец Игнатий
 2021 — Угрюм-река — Иннокентий Филатыч Груздев, купец, крёстный Нины
 2021 — Западня — Гуськов

Примечания

Ссылки 
 Леонид Григорьевич Окунев  на сайте театра «Ангажемент»
 Анатолий Меньшиков. «Не мне судить о Паниковском» 
 «Паниковскому в Тюмени лучше дышится» 

Выпускники Екатеринбургского театрального института
Актёры СССР
Актёры России
Заслуженные артисты Российской Федерации
Призёры «Кинотавра»
Почётные граждане Тюмени